732 км, 732-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 429036.
 732 км, Станция ОП 732 км, — станция, Казахстанская железная дорога. Код 690816.